John Williamson se poate referi la:

Jack Williamson (John Stewart Williamson), un scriitor american
John H. Williamson (1846–1911), politician american și editor de ziare din North Carolina  
John Williamson (n. 1937), economist britanic